1. edycja Vuelta a España odbyła się w dniach od 29 kwietnia do 15 maja 1935 roku. Trasa wyścigu rozpoczęła się i zakończyła w Madrycie. Łącznie zawodnicy pokonali 3425 km, podzielonych na 14 etapów.

W klasyfikacji generalnej zwyciężył Belg Gustaaf Deloor, wyprzedzając reprezentanta gospodarzy Mariano Cañardo oraz swego rodaka Antoine’a Dignefa. W klasyfikacji górskiej najlepszy był Włoch Edoardo Molinar, a w klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Belgia. Wyścig rozpoczęło 50 kolarzy (w tym 32 z Hiszpanii), a ukończyło 29.

Lista etapów

Klasyfikacje 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Klasyfikacja generalna 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Klasyfikacja górska

Linki zewnętrzne 
 Vuelta a España 1935 na historia.lavuelta.com 
 Opis na Cycling Revealed.com 
 El Mundo Deportivo, 16 maja 1935 roku, str. 2 

1935 w kolarstwie
1935